Franciaország
Rumigny, település Ardennes megyében
Rumigny, település Somme megyében